Saint-Arnoult est un toponyme, généralement inspiré de saint Arnoul, qui peut désigner :

Commune ou ancienne commune 

 Saint-Arnoult (Calvados), commune française du Calvados
 Saint-Arnoult (Loir-et-Cher), commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Arnoult (Oise), commune française de l'Oise
 Saint-Arnoult (Orne), ancienne commune française de l'Orne, intégrée à la commune d'Exmes
 Saint-Arnoult (Seine-Maritime), commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Arnoult-des-Bois, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Saint-Arnoult-en-Yvelines, commune française des Yvelines.

Édifice 
 
 Abbaye Saint-Arnoul de Metz ;
 Abbaye Saint-Arnoult de Warluis.